Die Lambertz Open by STAWAG 2002 war ein Tennisturnier, das vom 28. Oktober bis 3. November 2002 in Aachen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 13 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 11 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 13 kB)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Aachen